Higher kan avse:

Higher (Peter Jöback-låt) – en sång skriven av Jörgen Elofsson och Mathias Venge
Higher (Star Pilots-låt) – en poplåt skriven av Johan Fjellström, Joakim Udd och Johan Becker
Higher (Creed-låt) – den första singeln från Creeds album Human Clay från 1999
Higher (Erik Grönwall) – en svensk musiksingel från 2009